Příjmení Plecháč nosí více významných osobností:

 František Plecháč (1919–???) – český a československý politik
 Ludmila Plecháčová-Mucalíková (1910–2004) – česká historička a vlastivědná pracovnice, původním povoláním úřednice
 Vladimír Plecháč (1922–1972) – český chemik